Le Châtel, municipi  al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Châtel (Alta Savoia) municipi  al departament de l'Alta Savoia (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtel-Censoir, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Chatel-Chéhéry, municipi  al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 Châtel-Gérard, municipi al departament del Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtel-Guyon, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtel-de-Joux, municipi  al departament del Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtel-Montagne, municipi al departament de l'Alier (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtel-Moron, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtel-sur-Moselle, municipi al departament dels Vosges (Gran Est)
 Châtel-de-Neuvre, municipi al departament de l'Alier (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtel-Saint-Denis, municipi suís del cantó de Friburg, cap del districte de la Veveyse
 Châtel-Saint-Germain, municipi al departament del Mosel·la (Gran Est)
 Cantó de Châtel-sur-Moselle, cantó al districte d'Épinal (Vosges, França)
 Pierre-Châtel, municipi  al departament de la Isèra (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Til-Châtel, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-Châtel, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)